Ян Ши́мунек (; 20 февраля 1987, Прага, Чехословакия) — чешский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Ян Шимунек начал заниматься футболом в небольших спортивных клубах в Швейцарии, где его отец, футболист Милан Шимунек, игравший за пражскую «Славию», в 1991 году завершил карьеру футболиста.

С 1996 по 1999 год Ян играл в молодёжных командах «Богемианс», а после «кенгуру» его командой стала пражская «Спарта». В 2005 году Шимунек дебютировал за «Спарту» в чемпионате Чехии. Для получения игровой практики Ян был отдан в аренду в «Кладно», где он провёл сезон 2006/07.

В 2007 году Шимунек перешёл в немецкий «Вольфсбург», подписав контракт до 2011 года.

В 2010 году Ян перешёл в «Кайзерслаутерн». Свою первую игру в Бундеслиге за новую команду он провёл 21 января 2012 года против «Вердера» (0:0). Первый гол за «Кайзерслаутерн» Шимунек забил 5 апреля 2013 года в ворота «Кёльна» (3:0).

9 мая 2014 года Шимунек подписал контракт с «Бохумом» до 2016 года.

Летом 2016 года перешёл в пражскую «Дуклу», подписав однолетний контракт.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
  Спарта Прага
 Чемпион Чехии: 2004/05

  Вольфсбург
 Чемпион Германии: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дуклы»  
 Профиль на официальном сайте Первой лиги  

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Кладно»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Вашаш»